Ponto de interrogação
 ? (álbum de Neal Morse)
 ? (álbum de XXXTentacion)